Herrnstraße (nicht zu verwechseln mit Herrenstraße)
 bezeichnet eine Straße in Offenbach am Main, siehe Herrnstraße (Offenbach am Main)
 Straße in Mainbernheim, siehe Herrnstraße 23 (Mainbernheim)